Csehország
 Paseky, település a Píseki járásban
 Paseky nad Jizerou, település a Semilyi járásban
 Dolní Paseky, település a Chebi járásban
 Horní Paseky, település a Chebi járásban